Brie hace referencia a varios artículos:

Lugares de Francia
 Brie (región)

Comunas
 Brie (Aisne)
 Brie (Ariège)
 Brie (Charente)
 Brie (Deux-Sèvres)
 Brie (Ille y Vilaine)
 Brie (Somme)

Gastronomía
 Brie (queso), procedente de la región homónima.